Josep Rovira i Armengol (1903-1970), escriptor i diplomàtic català
 Josep Rovira Bosch (1886-1936), director tèxtil català
 Josep Rovira i Bruguera (1865-1925), industrial i polític català, fill de l'industrial Ramon Rovira i Casanella i oncle del realitzador cinematogràfic Francesc Rovira i Beleta
 Josep Rovira i Canals (1902-1968), polític comunista i socialista català
 Josep Rovira Marí (1888-1961), pintor valencià
 Josep Rovira i Prats (1906-1941), català víctima del nazisme
 Josep Rovira i Soler (1900-1998), pintor català
 Josep Rovira i Fors, polític català

Referències